O Social Bits é uma rede social para assuntos relacionados à tecnologia. O portal destina-se a ser um espaço democrático para compartilhamento de conhecimento e informações entre seus usuários e leitores. Tudo começou como uma pagina pessoal para divulgação de notícias e testes sobre hardware e softwares em geral. Com o aumento das visitas e percebendo a falta de um ambiente centralizado para debates, conhecimento e socialização entre apaixonados, amadores e profissionais de tecnologia, o site   tornou-se um ponto de encontro onde todos são bem-vindos a participar e contribuir.

  Site Info
  Site com nosso artigo
  Site Prof. Rogério Barbosa

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Sites de tecnologia
Ciência da computação
Empresas de informática do Brasil
Websites do Brasil
Empresas de tecnologia do Brasil